Маттео I (Маттео Первый) — известные государственные деятели:

 Маттео I Висконти (1250—1322) — капитан народа и фактический правитель Милана 1287-1302
 Маттео I ди Капуа (1568—1607) — 2-й князь ди Конка, гранд Испании

См. также 

 Маттео (значения)